Zhou est la transcription en pinyin de plusieurs caractères chinois, qui sont transcrits Tcheou selon la méthode EFEO et Chou selon la méthode Wades-Giles.

Gastronomie 

 Zhou (bouillie) (粥/zhōu), bouillie de riz de différentes sortes, pouvant mélanger avec différentes céréales, grains et légumes.

Dynasties 

 Dynastie Zhou (周), (1046-256 av. J.-C.), divisée en :
 Dynastie Zhou de l'Ouest (1046-771 av. J.-C.)
 Dynastie Zhou de l'Est (771-256 av. J.-C.), subdivisée entre la Période des Printemps et des Automnes (771-481/453 av. J.-C.) et la Période des Royaumes combattants (481/453-221 av. J.-C.)
 Dynastie Zhou du Nord (557-581)
 Dynastie Zhou (周), (690-705) : voir Wu Zetian
 La dynastie des Zhou postérieurs (951-960) est une dynastie de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes.

Géographie 

 Zhou (州) désigne une ancienne division administrative de la Chine, et rentre dans la composition de nombreux toponymes chinois : province de Guizhou, métropoles de Guangzhou (Canton), Fuzhou, Hangzhou, Zhengzhou, Lanzhou, Suzhou, Wenzhou, ...

 Zhou peut aussi désigner également une ville-préfecture, actuelle division administrative d'une province (sheng) chinoise.

Personnalités 

Zhou est la transcription du nom de famille chinois très répandu 周 :
 Zhou Enlai (1898-1976), écrit aussi Tcheou Ngen-Lai ou Chou En-Lai, homme politique chinois ;
 Zhou Erfu (1914-2004), écrivain chinois ;
 Zhou Guanyu (né en 1999), coureur automobile chinois ;
 Zhou Guohua (née en 1990), athlète handisport chinoise ;
 Zhou Hongzhuan (née en 1988), athlète handisport chinoise ;
 Zhou Jianchao (né en 1988), joueur d'échecs chinois ;
 Zhou Jiping (né en 1952), homme d'affaires chinois ;
 Zhou Keqin (1937-1990), écrivain chinois ;
 Zhou Mi (né en 1986), chanteur de C-pop ;
 Zhou Qi (né en 1996), joueur de basket-ball chinois ;
 Zhou Qian (née en 1989), lutteuse chinoise ;
 Zhou Qunfei (née en 1970), milliardaire chinoise ;
 Vincent Zhou (né en 2000), patineur artistique américain ;
  ;
 Zhou Ye (née en 1998), actrice chinoise ;
 Zhou Ying (née en 1988), pongiste chinoise ;
 Zhou Yongkang, homme politique chinois ;
 Zhou Yu (175-210), également orthographié Tcheou Yu, stratège militaire chinois ;
 Zhou Yun (née en 1978), actrice chinoise ;
 Zhou Zhaoqian (née en 1997), athlète handisport chinoise ;
 Zhou Zhuoru, gymnaste chinoise.

Ce nom peut aussi être orthographié Tcheou, Tchéou, Chau, Chou, Jhou, Joe ou Chow, par exemple pour :
 Stephen Chow, acteur, réalisateur et scénariste hong-kongais  ;
 Chow Yun-fat, acteur hong-kongais ;
 Chow Ching Lie, écrivain, pianiste et femme d'affaires chinoise ;
 Chow Gam-kong, cascadeur et acteur chinoisé.

Zhou peut aussi être le nom de famille plus rare 洲.

Voir aussi 
 Histoire des Zhou orientaux, roman historique chinois
 

Patronyme chinois